In matematica, la tangenza è una proprietà geometrica di due curve, superfici o oggetti più generali. In particolare, si parla di:
 retta tangente
 spazio tangente
  quota di tangenza – in aeronautica, è l'altitudine massima raggiungibile da un velivolo